Waldhöhe ist der deutsche Name dreier Orte, die in Polen bzw. in Russland liegen:
 in Polen:
 Wysoka (Rychliki) im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Waldhöhe, Kreis Elbing, Westpreußen)
  Żabinko im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen (Waldhöhe, Kreis Schrimm, Posen)

 in Russland:
 zur städtischen Siedlung Schelesnodoroschny im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad gehörig (Waldhöhe, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Waldeshöh